Balayev ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Balayev (* 1994), aserbaidschanisch-russischer Fußballtorwart
 Rasim Balayev (* 1948), aserbaidschanischer Schauspieler und Volkskünstler